Schnittert steht für:

 Schnittert (Solingen), eine Hofschaft in der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Luise Schnittert, eine deutsche Schauspielerin und Sängerin